Niemcy:
 Rauenstein – dzielnica Pockau-Lengefeldu

Inne:
 Rauenstein – pałac
 Rauenstein – ruiny zamku

Zobacz też:
 Effelder-Rauenstein